Bolzano peut désigner:
 La province autonome de Bolzano, une région dans le Nord de l'Italie.
Bolzano, nom italien de la ville de Bolzane, le chef-lieu de la province citée ci-dessus.
 Bolzano Vicentino, une commune de Vénétie.
 Bolzano Novarese, une commune du Piémont.
 Bernard Bolzano, un mathématicien, logicien, philosophe et théologien du  qui a donné son nom au théorème de Bolzano et au théorème de Bolzano-Weierstrass
 Bolzano, un croiseur de la Marine italienne lancé en 1932 de classe Trento
 Bolzano Bellunese, un hameau de la commune de Belluno en Italie.

Voir aussi